Павел Безобразов:
 Безобразов, Павел Владимирович (1859—1918) — русский историк-византинист.
 Безобразов, Павел Николаевич (1893—1979) — советский селекционер яблонь.